Horvátország
Starigrad-Paklenica falu és község, Zára megyében
Starigrad falu Kapronca községben, Kapronca-Körös megyében
Starigrad falu Zengg községben, Lika-Zengg megyében
Stari Grad város Hvar szigetén Split-Dalmácia megyében